Кибл ( или ) — английская фамилия. Известные носители:

 Кибл, Вудро Вильсон (1917 — 1982) — солдат армии США, герой Корейской войны
 Кибл, Джон (1792—1866) — английский религиозный деятель, поэт.
 Кибл, Кёртис (1922—2008) — британский дипломат.
 Кибл, Крис (род. 1941) — британский офицер.
 Кибл, Чарльз (род. 1934) — австралийский фигурист-одиночник.

См. также 
 Киббл, Томас (1932—2016) — британский физик.